Olle Nilsson kan syfta på:

 Olle Nilsson (musiker) (född 1946) – svensk musiker
 Olle Nilsson (serieskapare) (född 1957) – svensk serieskapare
 Olle Nilsson Sträng (född 1953) – svensk politiker